Салганы — название нескольких населённых пунктов:
 Салганы (Нижегородская область)
 Салганы (Одесская область)

См. также 
 Салган